Вторият сезон на щатския ситком „Приятели“, създаден от Дейвид Крейн и Марта Кауфман, премиерата се състои по NBC на 21 септември 1995 г. „Приятели“ е продуциран от Bright/Kauffman/Crane Productions, съвместно с Warner Bros. Television. Сезонът съдържа 24 епизода и завършва излъчването на 16 май 1996 г.

Отзиви 
За Rotten Tomatoes вторият сезон има 3 изброени отзива, всички положителни.

Collider класира сезона на 7-мо място в класацията си за десетте сезона на „Приятели“. Според тях The One with the Prom Video е неговият забележителен епизод.

Актьорски състав

Главен състав

Поддържащ състав

Гост звезди

Епизоди

Източници 

Приятели
Сезони на сериали